Les Élections régionales de 1961 en Styrie () se sont tenues en Autriche dans le land de Styrie, le . 

1961
Styrie
Mars 1961